Cet article recense, par ordre chronologique, les magistrats français qui ont exercé la fonction de procureur général près la Cour des comptes depuis sa création en 1807.

Références 
 Jacques Magnet, « Annexe : Procureurs généraux », dans « Le ministère public près la Cour des comptes », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 89, 1973, 350 (liste entre 1807 et 1970).
  ( Jean Raynaud),  : « Liste des premiers présidents et procureurs généraux de la Cour nommés depuis 1945 », dans La Cour des comptes, Paris, La Documentation française,  et « Notes et études documentaires » (4957), , 195 ,   (), 213 ,  2005 (), 205 , 29.
  (liste entre 1807 et 2012).
 , 3 (liste entre 1944 et 2005).

 Dans le Bulletin des lois, sur Google Livres :

 Dans le Journal officiel de la République française (JORF), sur Légifrance ou Gallica :

Voir aussi 
 Liste des premiers présidents de la Cour des comptes
 Ministère public (France)#Devant les juridictions financières

Procureur general, Cour des comptes